Loile peut être :
 Loile (prononcé /lo.i.le/) :
 Loile ou Luile, rivière du Congo-Kinshasa, affuent de la Lwilaka ;
 Loile ou Luile, rivière du Congo-Kinshasa, affuent de la Lomela ;
 Loile, rivière du Congo-Kinshasa, affuent de la Maringa ;
 Loile ou Loile ea Kungu, rivière du Congo-Kinshasa, affluent droit de la Tshwapa près de Bokungu ;
 Loile, rivière du Congo-Kinshasa, affuent droit de la Tshwapa entre Bokungu et Mondombe ;
 Loile, rivière du Congo-Kinshasa, affuent gauche de la Tshwapa entre Bokungu et Mondombe.